Джумадурды Мередов (3 октября 1966) — советский и туркменский футболист.

Биография 
Выступал за туркменские команды «Колхозчи»/«Копетдаг» и «Ахал‑ЦОП» во второй лиге СССР.

С 1992 года играл в чемпионате Туркменистана за «Копетдаг», был капитаном команды.

После развала «Копетдага» играл за «Небитчи».

В 2001—2002 играл в Казахстане за «Иртыш» (Павлодар) и «Спартак» (Семипалатинск).

В середине 2002 года вернулся в Туркмению, играл в «Небитчи». В 2003 году перешёл в «Шагадам», где провел 2 сезона. Сезоны 2005—2006 провел в МТТУ. В возрасте 42-х лет играл за команду «Гара алтын», забивал голы.

С начала 90-х — в сборную Туркменистана. Участник многих отборочных турниров, капитан команды.

Статистика

Достижения 
 Многократный чемпион Туркменистана: 1992—1995, 1998, 2000
 Обладатель Кубка Туркменистана 1993

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты СССР
Футболисты Туркменистана
Игроки сборной Туркменистана по футболу
Игроки ФК «Копетдаг»
Игроки ФК «Ахал»
Игроки ФК «Небитчи»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Спартак» Семей
Игроки ФК «Шагадам»
Игроки ФК «Едиген»